Aquesta és una llista de notables jaciments arqueològics ordenada per països i territoris.

Afganistan 

 Alexandria d'Oxiana
 Bagram
 Budes de Bamian
 Hadda
 Mesquita Haji Piyada a Balkh
 Mes Aynak
 Minarets a Ghazni
 Complex Musalla
 Surkh Kotal
 Takht-i-rustam
 Tillia Tepe

Albània 

 Amàntia
 Antigònia
 Antipatrea (modern Berat)
 Apol·lònia d'Il·líria
 Butrot
 Byllis
 Dimale
 Epidamne o Dirraqui (actual Durrës)
 Lissos o Lissus (modern Lezhë)
 Oricum
 Phoenice (modern Finiq)
 Scodra (modern Shkodër)

Algèria 

 Aïn Turk (Bouïra)
 Altava
 Qàlat Bani Hammad
 Balcons de Ghoufi
 Bir el Ater
 Cirta
 Diana Veteranorum
 Djémila
 Fossatum Africae
 Gemellae
 Oricum
 Hammam Essalihine
 Hippo Regius
 Jedars
 Lambaesis
 Mila (Algèria)
 Mliana
 Partènia
 Qalʿat ibn Salama
 Roknia
 Mausoleu Reial de Mauritània
 Tassili n'Ajjer
 Tebessa
 Timgad
 Tipaza
 Uzinaza

Argentina 

 Cova de les Mans
 Piedra Museo
 Pucará de Tilcara
 Reserva natural Castillos de Pincheira
 Ruins of Quilmes
 Parc Nacional de Talampaya
 Ruïnes de Tastil
 Tolombón

Armènia 

 Aramus
 Areni-1
 Baghaberd
 Castell d'Erebuni
 Garni
 Kakavaberd
 Odzaberd
 Zvartnots

Austràlia 

 Cuddie Springs
 Murujuga o península de Burrup
 Ngarrabullgan
 Jaciment arqueològic de Keilor
 Anells de terra Sunbury
 Jaciment arqueològic del Pantà Kow
 Wurdi Youang
 Pedrera de destrals de pedra del Mont William

Àustria 

 Burgstallkogel (vall Sulm)
 Ciutat cèltica Sandberg
 Großmugl
 Carnuntum
 Vindobona
 Iuvavum o Juvavum
 Flavia Solva
 Virunum
 Tombes d'Àvars de Pannònia a Sigleß

Bahrain 

 Ain Umm Sujoor
 Temple Barbar
 Túmuls Dilmun
 Temple Diraz
 Mesquita Khamis
 Qal'at al-Bahrain
 Fortalesa Riffa

Bangladesh 

 Bhitagarh
 Choto Katra
 Jagaddala
 Mahasthangarh
 Mainamati
 Ciutat mesquita de Bagerhat
 Noapara-Ishanchandranagar
 Somapura Mahavihara
 Sonargaon
 Ruïnes Wari-Bateshwar

Uzbekistan 
 Bukharà
 Samarcanda

Iemen 
 Marib Capital de l'imperi sabaea.
 Zafar Capital de l'imperi himiarita.

Zimbàbue 
 Gran Zimbàbue
 Ziwa
 Matopos

Altres llistes de llocs històrics 
 Llista de les piràmides egípcies
 Llista de jaciments arqueològics de Catalunya

Referències

Bibliografia 
 The Times 2001, Archaeology of the World, Editat per Chris Scarre, HarperCollins Publishers, Londres.

Enllaços externs 
 La llista dels 100 jaciments més amenaçats 
 Fasti Online – un lloc de dades sobre jaciments arqueològics 

Jaciments arqueològics
Llistes